Кавасила может означать:

  — деревня в Греции.
  — православный богослов, архиепископ Охридский в начале XVI века.
  — архиепископ Охридский в 1250—1263 годах.
  — византийский военачальник XI века.
 Николай Кавасила (1323—1390) — византийский богослов, архиепископ Фессалоникийский в 1361—1363 годах.
 Нил Кавасила (1298—1363) — византийский богослов, архиепископ Фессалоникийский в 1360—1361 годах.